Den Familiennamen Jefford tragen:

 Andrew Jefford (* 1956), britischer Publizist
 Barbara Jefford (1930–2020), britische Schauspielerin

Sonstiges:
 Jefford Point, Landspitze der James-Ross-Insel in der Antarktis